Artesa de Lleida – comune spagnolo della Catalogna
Artesa de Segre – comune spagnolo della Catalogna